ТОМ — многозначная аббревиатура:
 том. — томатный
 ТОМ — трудовое объединение молодёжи
 ТОМ — тощий орех мелкий (марка угля)
 ТОМ — территориальный отдел милиции
 ТОМ — танк-охладитель молока 
 ТОМ — трудовое объединение молодёжи

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей